– japońska skoczkini narciarska. Medalistka zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2020) w mikście drużynowym. Uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2020).

W sierpniu 2019 zadebiutowała w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS, w ciągu kilkunastu dni zdobywając punkty na wszystkich trzech poziomach letniej rywalizacji – w FIS Cupie, Letnim Pucharze Kontynentalnym, a także, 18 sierpnia 2019 Frenštácie, w konkursie Letniego Grand Prix (29. pozycja). W styczniu 2020 w Prémanon zajęła 5. lokatę w konkursie indywidualnym zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży, a następnie zdobyła srebrny medal w rywalizacji drużyn mieszanych. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wystartowała na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie była 35., drużynowo 8.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Kuboty na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Kuboty na uniwersjadzie – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2003
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2023